De Kroatische voetbalclub HNK Hajduk Split speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Hajduk Split

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 187.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kroatië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split